

Білогір'я — селище міського типу, Хмельницька область, Шепетівський район
 Білогір'я — село, Запорізька область, Пологівський район
 Білогір'я — пасажирський залізничний зупинний пункт Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці

Білогір'я () — село, підпорядковане місту Благовєщенськ Амурська область
 Білогір'я () — залізнична станція, підпорядкована місту Благовєщенськ, Амурська область
 Білогір'я ( — село, Бєлгородська область, Корочанський район
 Білогір'я () — село, Воронезька область, Підгоренський район